Nettekoven ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Nettekoven (* 1956), deutscher Medizinfunktionär
 Jens-Peter Nettekoven (* 1978), deutscher Politiker
 

Nettekoven ist der Name folgender Ortschaften:
 Nettekoven, Ortschaft im Ortsteil Impekoven der Gemeinde Alfter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen